Sarasa puede referirse a:

 Sarasa, localidad de la Argentina; o
 Sarasa, localidad de España.